«Падший ангел» — название фильмов:
 «Падший ангел» () — фильм 1945 года.
 «Падший ангел» () — фильм 1988 года.
 «Падший ангел» () — фильм 1990 года.
 «Падший ангел» () — фильм 2003 года.
 «Падший ангел» () — десятый эпизод первого сезона сериала «Секретные материалы»,

См. также 
 Падшие ангелы (фильм)